Plusieurs lieux de culte sont dédiés à saint Constantin et à sainte Hélène.

L'église Saint-Constantin-et-Sainte-Hélène de Bočac, près de Banja Luka
 L'église Saint-Constantin-et-Sainte-Hélène de Gomiljani, près de Trebinje
 L'église Saint-Constantin-et-Sainte-Hélène de Lađevci, près de Čelinac
 L'église Saint-Constantin-et-Sainte-Hélène de Pridvorci, près de Trebinje
 L'église Saint-Constantin-et-Sainte-Hélène de Slato, près de Nevesinje

L'église Saint-Constantin-et-Sainte-Hélène de Dollard-des-Ormeaux (province de Québec)

L'église orthodoxe Saint-Constantin-et-Sainte-Hélène de Lime Village, en Alaska

L'église grecque orthodoxe Saints-Constantin-et-Hélène (Paris )

La cathédrale Saint-Constantin-et-Sainte-Hélène de Karditsa

L'église souterraine de Saint-Constantin-et-Sainte-Hélène dans le monastère de la Nouvelle Jérusalem, près d'Istra
 L'église Saint-Constantin-et-Sainte-Hélène de Pskov
 L'église grecque Saint-Constantin-et-Sainte-Hélène de Taganrog
 L'église orthodoxe Saint-Constantin-et-Sainte-Hélène de Vsevolojsk

L'église Saint-Constantin-et-Sainte-Hélène de Koceljeva
 L'église Saint-Constantin-et-Sainte-Hélène d'Ovča, près de Belgrade
 L'église Saint-Constantin-et-Sainte-Hélène de Voždovac, un quartier de Belgrade

L'église Saint-Constantin-et-Sainte-Hélène de Kiev.
 L'église Saint-Constantin-et-Sainte-Hélène de Nijyn.
 L'ancienne Église Saint-Constantin-et-Sainte-Hélène (Marioupol).

Église Saints Constantin et Hélène (Plovdiv)